Podunavlje peut désigner :
Toponyme
Podunavlje, une région situé en Serbie et en Croatie;
en Croatie
Podunavlje, une localité de la municipalité de Bilje, comitat d'Osijek-Baranja;
en Serbie
le district de Podunavlje, une subdivision administrative de la Serbie ;

Entreprise
Podunavlje, une entreprise agricole serbe dont le siège social est à Čelarevo, dans la province de Voïvodine ;

Voir aussi
Gornje Podunavlje, un espace naturel protégé de Serbie.

Homonymie de toponyme